(né en 1997), joueur finlandais de football ;
  (né en 1990), joueur finlandais de football ;
  (né en 1956), sociologue et professeur finlandais.

Patronyme finnois